Чанда Рубін і Бренда Шульц-Маккарті були чинними чемпіонками, але того року не брали участі.

Хіракі Ріка і Міягі Нана виграли титул, перемігши у фіналі пару Маріанн Вердел-Вітмаєр і Тамі Вітлінгер-Джонс з рахунком 6–4, 6–1.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Аманда Кетцер /  Ліндсі Девенпорт (1-ше коло)
 Емі Фрейзер /  Кімберлі По (півфінал)
 Катріна Адамс /  Маріан де Свардт (1-ше коло)
 Хіракі Ріка /  Міягі Нана (чемпіонки)

Сітка

Посилання 
 1997 IGA Classic Doubles Draw

U.S. National Indoor Tennis Championships
Iga Classic, парний розряд